Гран-прі Емілії-Романьї 2021 (офіційно — Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 18 квітня 2021 року на автодромі Енцо та Діно Феррарі у Імолі, Італія. Це другий етап чемпіонату світу та другий під назвою Гран-прі Емілії-Романьї.

Кваліфікація

Перегони

Виноски

Примітки 

Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1